Francisco Horta ist der Name folgender Personen:

* Francisco Horta (Aktivist) (1906–1970), portugiesischer Marinesoldat und Aktivist
 Francisco Horta (Fußballfunktionär) (* 1934), brasilianischer Fußballfunktionär und Politiker